Alain Gagnon peut désigner :
 Alain Gagnon (1938-), compositeur, prix d'Europe 1965, professeur ;
 Alain Gagnon (1943-2017), écrivain ;
 Alain Gagnon (1952-), écrivain et traducteur canadien ;
 Alain-G. Gagnon (1954-), politologue
 Alain Gagnon (19__-), démographe.